Резюме́́ (от ):
 Резюме — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и др., кандидата для найма на работу в США (в странах Европы аналогичный документ называется  латинским термином «curriculum vitae», что переводится как дорога жизни, жизнеописание, краткая автобиография).
 «Резюме» — боевой припас для ручного противотанкового гранатомёта 7-й модели (РПГ-7) и его модификаций.
 Резюме (аннотация) — абзац, кратко описывающий содержание издания (книги, научной работы, статьи, фильма, патента и тому подобного).
 Реферат-резюме — письменный или устный доклад, содержащий краткое (итоговое) изложение какой-либо информации.

См. также 
 Резюме для руководства — короткий документ, являющийся резюме более объемного документа или набора документов.